Linka 10 je označení více dopravních linek:

metro
 10 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 10 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Ljublinsko-Dmitrovskaja (linka metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem deset

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 10 – tramvajová linka v Praze
 10 (tramvajová linka v Paříži) – linka tramvaje v Paříži